Талалаевский — еврейская фамилия, связана происхождением с населённым пунктом Талалаевка, ныне в Черниговской области.

 Талалаевский, Матвей Аронович (1908—1978) — советский поэт и писатель, фронтовой корреспондент.
 Талалаевский — хутор в Неклиновском районе Ростовской области.
 Талалаевский район — на юго-востоке Черниговской области.